Бо́бби Лэ́мми (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Великобритании серебряный призёр , чемпион . В составе мужской сборной Шотландии участник чемпионатов мира (лучший результат — серебряные призёры в ) и Европы (чемпионы в ,  и ). Неоднократный . В составе смешанной сборной Шотландии бронзовый призёр . . В составе смешанной парной сборной Шотландии . .

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, , ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: бронза (1 этап, 2 этап).
 Зимние Универсиады: золото (2017).
 : золото (, , ), серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 : золото (, ), бронза (, ).
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (), бронза ().
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 11 лет.

Окончил Стерлингский университет.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Bobby Lammie - Athlete Information - 28th Winter Universiade - FISU
 Bobby Lammie - British Universities & Colleges Sport
 Team Bruce Mouat — Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Выпускники Стерлингского университета
Выпускники Эдинбургского университета Нейпира